Souris sylvestre est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs parmi les souris des bois :

 Souris sylvestre, en Eurasie, l'espèce Apodemus sylvaticus
 Souris sylvestre, en Amérique, l'espèce Peromyscus maniculatus

Notes et références

Voir aussi 
 Souris
 Souris des bois
 
 

Rongeur (nom vernaculaire)
Cricetidae
Muridae
Nom de rongeur ambigu